Сіксьє́-Сен-Жулья́н-е-Каризьє́, Сіксьє-Сен-Жульян-е-Карізьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південний схід від Парижа, 37 км на схід від Ліона, 70 км на північний захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 219 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 604,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сіксьє-Сен-Жульян-е-Каризьє на сайті французького Національного інституту географії
 Сіксьє-Сен-Жульян-е-Каризьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сіксьє-Сен-Жульян-е-Каризьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)

 [ Розташування муніципалітету Сіксьє-Сен-Жульян-е-Каризьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сіксьє-Сен-Жульян-е-Каризьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер